Il singolare femminile del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Justine Henin-Hardenne che ha battuto in finale Marija Šarapova 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Amélie Mauresmo (quarti di finale)
 Lindsay Davenport (semifinali)
 Marija Šarapova (finale)
 Justine Henin-Hardenne (campionessa)

 Nadia Petrova (primo turno)
 Anastasija Myskina (secondo turno)
 Francesca Schiavone (quarti di finale)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2006